Калудра може бити село у Србији:

Калудра (Рековац), село у општини Рековац у Поморавском округу или
Калудра (Прокупље), село у општини Прокупље у Топличком округу;

или село у Црној Гори:
Калудра (Беране), село у општини Беране;

а може бити и
 Манастир Калудра или
 река Калудра код Берана.